Кашубський марш (каш. Kaszëbsczi Marsz) - популярна патріотична пісня кашубів.

Історія 
Ієронім Дердовський помістив її у своїй поемі «Ò panu Czorlińsczim co do Pucka pò secë jachôł» (вийшла у Торуні в 1880 році).

У 1921 році Фелікс Нововейський адаптував текст до мелодії, близької до «Маршу Домбровського».

Довгий час «Кашубський марш» був у кашубів неофіційним гімном. Тепер він вважається спірним (у тому числі через сильну орієнтацію на Польщу і католицизм) і все більше витісняється піснею «Zemia Rodnô».

Текст

Посилання 
 Marsz Kaszubski 

Кашуби